Skrót GNW może oznaczać:
 Good News Week
 Guns n' Wankers